Рота — військове формування.
 Рота — договірна присяга, клятва.
 Рота — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кадіс.
 Рота — неактивний стратовулкан, розташований у західній частині Нікарагуа, Центральна Америка.
 Рота-Грека — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Рота-д'Іманья — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.

 «Рота» — французький фільм 1935 року, режисер Жульєн Дювів'є.

Див. також 
 Рот (значення)

Посилання